The Night Visitor ist der Titel folgender Filme:
 The Night Visitor, Originaltitel von Der unheimliche Besucher, US-amerikanisch-schwedischer Film von László Benedek (1971)
 The Night Visitor (2013), US-amerikanischer Film von Jennifer Blanc-Biehn (2013) 
 The Night Visitor 2: Heather’s Story, US-amerikanischer Film von Brianne Davis (2016)